Threadgill ist der Familienname folgender Personen:

 Henry Threadgill (* 1944), amerikanischer Jazzmusiker
 Pyeng Threadgill (* 1977), amerikanische Blues- und Jazzsängerin